Winterschmidtiidae  — семейство клещей (Hemisarcoptoidea) из отряда . 25 родов и 138 видов (O'Connor, 2009). Экологически разнообразная группа, с видами встречающимися в разлагающейся древесине, грибах, ходах короедов, на падали и трупах животных, в гнёздах позвоночных. Многие виды живут в гнёздах перепончатокрылых насекомых Hymenoptera, форетичны на осах и пчёлах. Два вида рода Psylloglyphus из Австралии расселяются форезией с помощью блох.

Классификация 
 
 Роды: Crabrovidia — Ensliniella — Kennethiella — Kurosaia — Macroharpa — Monobiacarus — Sphexicozela — Vespacarus — Vidia — Zethacarus — Zethovidia
 
 Oulenzia
 
 Роды: Acalvolia — Congovidia — Divilia — Gambacarus — Neocalvolia — Neosuidasia — Neottiglyphus — Procalvolia — Saproglyphus — Trypetacarus
 
 Роды: Afrocalvolia — Allocalvolia — Calvolia — Czenspinskia — Kurosaia — Parawinterschmidtia — Riemia — Winterschmidtia

Примечания

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Winterschmidtiidae

Astigmata
Семейства паукообразных